Benedykta – żeńska forma imienia Benedykt. Może też występować w formie Benita.

Benedykta imieniny obchodzi 4 stycznia, 21 marca, 6 maja, 29 czerwca i 2 lipca.

Znane osoby o imieniu Benedykta:

 św. Benedykta Hyŏng Kyŏng-nyŏn – męczennica koreańska
 św. Teresa Benedykta od Krzyża
 Benedykta – księżniczka Danii
 Benita von Falkenhayn – niemiecka arystokratka, agentka polskiego wywiadu
 Benita Ferrero-Waldner – austriacka działaczka polityczna
 Benita Fitzgerald-Brown – amerykańska lekkoatletka

Żeńskie imiona łacińskie